Tatyana Petrova Arkhipova (1983-), athlète russe
Tatiana Petrova (1973-), joueuse de water-polo russe
Tatiana Petrova (?-), rameuse d'aviron soviétique